Mezopotamija ili ˝zemlja između dviju rijeka˝ plodna je nizina jugozapadne Azije kroz koju protječu rijeke Eufrat i Tigris. Na sjeveru se prostire do Armenskog gorja, a na jugu do Perzijskog zaljeva. 
Već u 4. tis. pr. Kr. na tom su području nastale države Starog Istoka, kao što su Akadsko carstvo, Babilonsko Carstvo, Asirsko Carstvo, Perzijsko Carstvo i sumerski gradovi.
Većina je gradova kao što su Bab-Ila, Ur, Uruk, Lagaš itd. nastali su u blizini Perzijskog zaljeva.

KULTURA MEZOPOTAMSKIH NARODA
otkriće pisma omogućuje bilježenje svih stečenih spoznaja. Pismo potiče razvoj književnosti i znanosti, pa su zapisivali svoje himne, mudre izreke, legende, epove i sl. 
Tako je nastao znameniti ep o Gilgamešu, zapisan oko 2000. g. pr. Kr. govori o životu i junačkim djelima toga vladar grada Uruka, koji je želio postati besmrtan. Mit o Gilgamešu bio je vrlo raširen, pa je poznata i njegova babilonska inačica.

Narodi
Drevna Mezopotamija